George Petrie kan syfta på bland andra:

* George Petrie (1790–1886), irländsk arkeolog och konstnär
 George Petrie (1793–1879), amerikansk politiker
 George O. Petrie (1912–1997), amerikansk skådespelare